Барбера-дель-Вальес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 8,3 км². Население — 31688 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святая Мария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны